Иван Тимиря́зев:
 Тимирязев, Иван Александрович (1860—1927) — финский фотограф, русский офицер кавалерии.
 Тимирязев, Иван Семёнович (1790—1867) — генерал-лейтенант, сенатор, астраханский губернатор.
 Примечания